'''Seznam slovenskih športnikov, kaznovanih zaradi dopinga, s strani Slovenske protidopinške organizacije ali krovnih športnih zvez.

Seznam

Sklici